Шляпино — название населённых пунктов:
 Шляпино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Шляпино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Шляпино — деревня в Шарканском районе Удмуртия.